Bosisio puede hacer referencia a:
 Bosisio Parini, comuna de Italia.
 F Bosísio (F48), fragata Tipo 22 (ex HMS Brazen).